Pojem voluntarismus může mít ve filosofii různý význam:

 Voluntarismus – postoj, který klade na první místo vůli. 
 Voluntarismus (někdy též voluntaryismus) – přesvědčení. že spolupráce mezi lidmi by měla být pro všechny zúčastněné vždy dobrovolná.